Ка́стро () — власна назва. Походить від латинського каструм (, «фортеця»). Також — Ка́штру (), — Ка́штро ().

Особи

Шляхта 
 Кастро — іспанський шляхетний рід.
 Інес де Кастро — королева Португалії.
 Педро Фернандес де Кастро — мажордом Кастилії.
 Хуана де Кастро — королева Кастилії.

Інші 
 Вероніка Кастро — мексиканка акторка та співачка.
 Вільям Кастро (1962) — уругвайський футболіст.
 Гонсало Кастро Ірісабаль (1984) — уругвайський футболіст.
 Ісраель Кастро — мексиканський футболіст.
 Лауреано Гомес Кастро — 18-й президент Колумбії.
 Леон Кортес Кастро — 25-й президент Коста-Рики.
 Мануель Беніто де Кастро — в. о. президента Вільної Держави Кундінамарка.
 Рауль Кастро — кубинський президент (2008).
 Рауль Кастро — болівійський футболіст.
 Рафаель Іглесіас Кастро — 14-й президент Коста-Рики.
 Сіомара Кастро — гондураська політична діячка, президент Гондурасу з 2022 року.
 Фідель Кастро — кубинський революціонер, лідер Куби (1959—2008).
 Хорхе Фернандо Кастро (1967) — аргентинський професійний боксер, чемпіон світу за версією WBA.
 Хосе Антоніо Кастро (1955) — аргентинський футболіст.
 Хосе Антоніо Кастро (1980) — мексиканський футболіст.

Топоніми

Кастро (провінція Лечче) — муніципалітет.
 Кастро (провінція Бергамо) — муніципалітет.
 Кастро (герцогство) — герцогство.

Кастро — місто і комуна.

Кастро (Сан-Франциско) — квартал у Сан-Франциско.

Інше 
 Кастро — назва давніх городищ, в цілому пам'яток і культури імовірно протокельтського населення на північному заході Іберійського півострову (сучасні Галісія та північ Португалії).

Іспанські прізвища